Ernst Johan Creutz kan syfta på:

Ernst Johan Creutz den äldre (1619–1684) 
Ernst Johan Creutz den yngre (1675–1742)